Bermuda deltog første gang ved OL under sommer-OL 1936 og har siden deltaget i samtlige sommerlege, bortset fra legene i 1980, som nationen boykottede. Bermuda har deltaget i alle olympiske vinterlege siden 1992.

Ved sommer-OL 1976 vandt Bermuda sin første medalje, da Clarence Hill opnåede bronze i boksning (sværvægt). Dette gør Bermuda til den nation med det laveste befolkningstal (53.500 i 1976), der har vundet en OL-medalje.

Den nationale olympiske komité for Bermuda blev oprettet i 1935 og blev anerkendt af IOK i 1936.

Medaljeoversigt

Liste over medaljevinder

Kilder

Eksterne henvisninger 
 Bermuda Olympic Association Bermudas olympiske forbund
 Bermudas OL-statistik  på Sports-reference.com

Bermuda ved sommer-OL
Bermuda ved vinter-OL
OL